Уильям Синклер (1410—1484) — 3-й граф Оркнейский (1420/1422-1470), 1-й граф Кейтнесс (1455—1476), . Строитель Рослинской капеллы в Мидлотиане.

Биография 
Представитель шотландского баронского рода Синклер. Сын Генри II Синклера, 2-го графа Оркнейского, и Эгидии Дуглас, внук Генри I Синклера, 1-го графа Оркнейского. В 1420/1422 году после смерти своего отца Уильям Синклер унаследовал власть над Оркнейскими и Шетландскими островами.

Занимал должности лорда-адмирала и лорда-канцлера Шотландии (1454—1456). В 1449 году Уильям Синклер стал первым лордом Синклером в Шотландии. Получил в наследство феод Нитсдейл в графстве Кейтнесс, что вскоре привело его к получению титула графа Кейтнесса (1455) и пэра Шотландии.

В 1470 году король Шотландии Яков III присоединил к королевским владениям графство Оркнейское. В 1471 году Уильям Синклер получил от шотландского короля замок и земли в Ravenscraig в области Файф в обмен на отказ от всех своих прав на графство Оркни. 20 февраля 1472 года шотландский парламент принял закон о включении Оркнейских и Шетландских островов в состав шотландской короны.

В 1476 году Уильям Синклер отказался от титула графа Кейтнесса в пользу своего сына Уильяма Синклера.

Семья и дети 
Был женат три раза. Его первой женой стала леди Элизабет Дуглас, дочь Арчибальда Дугласа, 4-го графа Дугласа. Дети:
 Уильям Синклер, 2-й лорд Сент-Клер, по воле отца был лишён наследства.
 Кэтрин Синклер, жена в 1475—1477 годах Александра Стюарта, герцога Олбани.

Вторично женился на Марджори Сазерленд, дочери Александра Сазерленда из Данбита. Дети:
 Оливер Синклер (род. 1452), барон Рослин
 Уильям Синклер (1459—1513), 2-й граф Кейтнесс (1476—1513)
 Александр Синклер (род. ок. 1454)
 Джордж Синклер (род. ок. 1453)
 Роберт Синклер (род. 1447)
 Артур Синклер (род. ок. 1452)
 Элеонора Синклер (1457—1518), жена с 1476 года Джона Стюарта, 1-го графа Атолла
 Элизабет Синклер (ок. 1455—1498), жена лэрда из Хьюстона
 Маргарет Синклер (род. ок. 1450), муж — Дэвид Босвелл из Балмуто
 Кэтрин Синклер, (1440—1479)
 Сьюзан Синклер (род. ок. 1451)
 Марджори Синклер (1455—1480)
 Мариота Синклер (род. ок. 1455)

Третья жена — Джанет Йеман, брак бездетен.

Литература 
 Charles Mosley, Burke’s Peerage and Baronetage, 107th edition.
 Sir James Balfour Paul, The Scots peerage : founded on Wood’s ed. of Sir Robert Douglas’s Peerage of Scotland; containing an historical and genealogical account of the nobility of that kingdom. Edinburgh 1904.

Графы Оркни
Графы Кейтнесс
Правители Европы XV века
Лорды-адмиралы Шотландии
Лорды-канцлеры Шотландии
11